Wembley Stadium o, in italiano Stadio di Wembley, può indicare:

 Stadio di Wembley, stadio di Londra in uso dal 1923 al 2002;
 Stadio di Wembley, stadio di Londra in uso dal 2007
 Wembley Stadium Station, stazione ferroviaria di Londra a servizio dello stadio di Wembley